Carirubana es una comunidad ubicada en la parroquia Carirubana del municipio Carirubana, en el Estado Falcón de Venezuela que está conformado por varios sectores entre ellos La Sillita, Cerro Abajo, El Paseo de los Estudiantes, Calle Marina, Callejón Marina, Calle Unión entre otros.

Historia 

Entre los fundadores de Carirubana se pueden mencionar a: Encarnación Gómez, Quitero Sánchez, Joselino Velazco, Ezequiel Martínez, Paulina González, Gregorio Laguna y Lorenzo Irausquín, este último residía en la población de Los Taques, pero se mudó atraído por la excelente pesca en la bahía. En 1898 también se mudó Tertuliano Naveda quien levantó una casa en el sector Guaranao, cerca de lo que era la Intendencia de Salina. Este mismo personaje construyó a principios de siglo otra vivienda en lo que se conoció como la subida de Felipe Brett y que era una de las primeras casas de la ahora populosa ciudad de Punto Fijo.

Toponimia 
Su nombre significa "orilla del peñón" u "orilla del cerro" (cari: orilla, bana: sitio alto). En los inicios de la industria petrolera venezolana, los margariteños recién llegados a este puerto lo llamaban "Chiguana", tal vez por el pueblo oriental del país.

Perfil socio-demográfico 
Según los datos del Censo Socio Económico Comunal del año 2007, Carirubana tiene 1109 habitantes. Otros datos son:
241 viviendas
301 familias
Tasa de desempleo: 31,3 %
Población económicamente activa: 53,32 %

Estructura poblacional 
Mayores de 15 años: 780
51 % población femenina
49 % población masculina

Véase también 
 Municipio Carirubana
 Parroquia Carirubana

Carirubana
Punto Fijo